Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Jan Kodeš che hanno battuto in finale Bob Hewitt e Frew McMillan 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (finale)

 Wojciech Fibak /  Jan Kodeš (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1977